

События 
 Греция
 Афинский архонт-эпоним Архий. Эфор-эпоним Спарты Леонт (по-видимому, победитель Олимпийских игр 440 года до н. э.).
 Пелопоннесская война: Беотийцы заняли Гераклею, сильно пострадавшую в ходе предшествующих военных действий и выславшую спартанского наместника Гегесиппида «за дурное управление». Летний поход войск Аргоса в земли, контролируемые Эпидавром. Опустошив около трети территории Эпидавра, аргивяне вернулись домой, не задерживаясь на зиму. В зимние месяцы конфликт между Аргосом и Эпидавром продолжался в виде беспорядочных стычек и набегов. Спарта перебросила морем к Эпидавру гарнизон численностью в 300 человек. Ближе к концу зимы аргивяне готовили штурм городских стен Эпидавра, но отступили ни с чем.
 Римская республика (419/418 до н. э.)
 Военные трибуны с консульской властью Агриппа Менений Ланат, Публий Лукреций Триципитин и Спурий Навтий Рутил.
 Раскрыты планы вооружённого восстания рабов, включавшие поджог города и захват крепости и Капитолия, организаторы восстания казнены.

Родились 
 Ификрат, древнегреческий военачальник.

Скончались 
 Артоксар, влиятельный пафлагонский евнух.

См. также

Примечания